Ichijō (一条) peut désigner :
 l'empereur Ichijō, un ancien empereur du Japon ;
 l'empereur Go-Ichijō, un ancien empereur du Japon ;
 la famille Ichijō, une branche de la famille Fujiwara.